Webbe ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Webbe (* 1965), britische Politikerin
 Glen Webbe (* 1961), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Simon Webbe (* 1979), britischer Sänger
 William James Webbe (1830–1904), englischer Buchillustrator und Maler des 19. Jahrhunderts